Gentan (Baki)
 Gentan (Bendosari)
 Gentan (Bulu)
 Gentan (Gantiwarno)
 Gentan (Susukan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing